IDEOS S7 (SmaKit S7, Telstra T-Touch Tab, МТС Планшет) — первый планшетный компьютер компании Huawei, выпущенный под своим брендом.

Анонс и презентация 
Образец своего первого планшета Huawei показал на двух международных выставках CeBIT и MWC в 2010 году. Аппарат работал на операционной системе Android 1.6 Donut. Официальный анонс устройства состоялся только 11 марта.

Huawei экспонировал SmaKit S7 в Москве на выставке «Связь-Экспокомм», проходившей в Экспоцентре в мае 2010 года. 
Второй раз в России планшет был представлен в операторской версии от МТС на Петербургском экономическом форуме 19 июня 2010 года. Это был уже несколько изменённый в техническом плане аппарат. Продажи брендированного устройства с названием «МТС Планшет» начались с 13 декабря 2010 года. 
Производителем также выпускались планшеты и под своим именем в разных странах.

Аппаратное обеспечение 
Сердцем планшета является решение от Qualcomm — одноядерный процессор Snapdragon QSD8250 (S1) с частотой 1 ГГц. Тип процессора ARM Cortex-A8. За графическую составляющую отвечает встроенное в процессор ядро Adreno 200. 
Результаты бенчмарков (для процессора Snapdragon QSD8250 1 ГГц): 

Планшет имеет оптический джойстик с механической центральной кнопкой, что позволяет перемещать по экрану курсор или пункты меню. 
Экран выполнен по TFT технологии, имеет WVGA-разрешение (480 × 800 точек) при величине плотности пикселей на дюйм равной 133 ppi. 
Ёмкости съёмного аккумулятора хватает на воспроизведение фильмов качества DVDrip до 3 часов, просмотр web-сайтов по Wi-Fi — до 6 часов, 3 часа видеовызова.

Программное обеспечение 
Операционной системой планшета является Android 2.1 Eclair. 
Стандартный интерфейс Android доработан фирменным меню (главный экран разделён на категории с добавленными ярлыками программ, интегрирована клавиатура собственной разработки). Предустановлены приложения Documents To Go и Twidroid PRO. 
В операторских версиях планшета присутствуют брендированные приложения. 
Производитель планировал выпустить прошивку с Android 2.2 FroYo в первом квартале 2011 года.

Интересные факты 
С планшета можно осуществлять звонки в сетях GSM. Для посыла вызова (ответа на входящий звонок) и отбоя звонка на девайсе присутствуют соответствующие аппаратные клавиши.  
Рамка-подставка позволяет удобно использовать гаджет для просмотра фильмов и фотографий в режиме слайд-шоу или фоторамки. 
Доступные цвета корпуса — белый (или серебристый), красный и черный. 
Планшет с резистивным экраном комплектуется стилусом. Версия планшета с ёмкостной технологией экрана распознаёт два одновременных касания.  
Для зарядки гаджета необходимо пользоваться только специальным зарядным устройством.

Продажами планшета занимались операторы сотовой связи: российский МТС, белорусский life:) и австралийский Telstra. 
Различия в операторских версия планшета:

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт и презентация
 
 Обзоры и сравнения
 
 
 
 
 
 
 

Интернет-планшеты
Продукция Huawei
Появились в 2010 году в Китае
Устройства на основе Qualcomm